Teeth peut désigner :
 Teeth, un film américain de 1924 ;
 Teeth, un film réalisé par Mitchell Lichtenstein ;
 Teeth, un court métrage d'animation de Daniel Gray et Tom Brown ;
 Teeth, une chanson de l'artiste américaine Lady Gaga.